«Не сдава́йся» (, в переводе — «Беспокойный») — американский драматический фильм режиссёра Гаса Ван Сента, снятый по сценарию Джейсона Лью и спродюсированный Брайаном Грейзером, Роном Ховардом и его дочерью Брайс Даллас Ховард. В главных ролях: Генри Хоппер и Миа Васиковска.

Мировая премьера фильма состоялась 12 мая 2011 года в программе «Особый взгляд» 64-го Каннского кинофестиваля. В США фильм вышел в прокат 16 сентября 2011 года, в России — 13 октября 2011 года.

Синопсис 
Парень по имени Инок (Генри Хоппер) тяжело переживает смерть родителей, играет в морской бой с призраком японского пилота-камикадзе и регулярно посещает похороны незнакомцев. На одном из прощаний он встречает девушку Аннабель (Миа Васиковска), которая говорит, что работает волонтёром в госпитале для детей, больных раком, но вскоре признаётся, что солгала: она сама больна раком мозга и ей осталось жить 3 месяца. Инок решает помочь девушке подготовиться к неизбежному.

В ролях

Выход фильма 
12 мая 2011 года фильм был показан в программе «Особый взгляд» 64-го Каннского кинофестиваля.

В США фильм вышел в прокат 16 сентября 2011 года. Премьера фильма в России состоялась 7 октября 2011 года (в рамках «Амфеста»). В России фильм вышел в прокат 13 октября 2011 года.

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Молодёжные фильмы
Фильмы о привидениях
Фильмы о раке
Фильмы Imagine Entertainment
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы США 2011 года